Hélary ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Hélary (* 1966), französischer Automobilrennfahrer
 Sylvaine Hélary (* 1985), französische Jazzmusikerin